Fridrik II., car Svetog Rimskog Carstva
 Fridrik II. Danski
 Fridrik II., kralj Sicilije
 Fridrik II. Veliki, pruski kralj